No Prayer on the Road foi uma turnê musical da banda britânica de heavy metal Iron Maiden em suporte ao seu álbum No Prayer for the Dying.

Tour dates 

Referências

Setlist
Intro - 633 Squadron Music
Tailgunner (do No Prayer for the Dying, 1990)
Public Enema Number One (do No Prayer for the Dying, 1990)
Wrathchild (do Killers, 1981)
Die with Your Boots On (fromdoPiece of Mind, 1983)
Hallowed Be Thy Name (do Number of the Beast, 1982)
22 Acacia Avenue (do Number of the Beast, 1982)
Holy Smoke (do No Prayer for the Dying, 1990)
The Assassin (do No Prayer for the Dying, 1990)
No Prayer for the Dying (do No Prayer for the Dying, 1990)
Hooks in You (do No Prayer for the Dying, 1990)
The Clairvoyant (do Seventh Son of a Seventh Son, 1988)
2 Minutes to Midnight (do Powerslave, 1984)
The Trooper (do Piece of Mind, 1983)
Heaven Can Wait (do Somewhere in Time, 1986)
Iron Maiden (do Iron Maiden, 1980)
The Number of the Beast (do Number of the Beast, 1982)
Bring Your Daughter...to the Slaughter (do No Prayer for the Dying, 1990)
Run to the Hills (do Number of the Beast, 1982)
Notas
 "The Evil That Men Do" tocada em alguns shows
 "The Prisoner" tocada apenas na Dinamarca,Suíça e França
 "Holy Smoke" e "Hooks In You" foram descartadas na america do norte

Páginas externas

 Site oficial
 No Prayer on the Road Tour - Datas

Turnês musicais de 1990
Turnês de Iron Maiden
Turnês musicais de 1991